Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Mel Purcell 6-1, 6-2, 6-3.

Teste di serie

  Ivan Lendl ()
  Guillermo Vilas ()
  José Luis Clerc ()
  José Higueras ()

 Mats Wilander ()
 Yannick Noah ()
 Andrés Gómez ()
 Jimmy Arias ()

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Open 1983